

Film en televisie 
 Coming Home (1978), een Amerikaanse film uit 1978 van Hal Ashby, met Jane Fonda en Jon Voight
 Coming Home (1998), een Britse miniserie (televisiefilm in twee delen) uit 1998, gebaseerd op het gelijknamige boek van Rosamund Pilcher, met Peter O'Toole en Emily Mortimer
 Coming Home (2009), een Britse televisiefilm uit 2009 van Louis Neethling, met Bruce Alexander en Isabelle Amyes
 Coming Home (2012), een Nederlandse korte film van Tess Löwenhardt, met Daniel Cornelissen, Reineke Jonker en Annelies Kaan
 Coming Home, de internationale titel van de Franse film À moi seule (2012) van Frédéric Videau
 Coming Home, de internationale titel van de Chinese film Gui lai (2014) van Zhang Yimou
 "Coming Home" (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210
 "Coming Home" (ER), een aflevering van ER

Muziek 
 Coming Home (Kaiser Chiefs)
Albums
 Coming Home (Rozalla) (1994), het derde muziekalbum van zangeres Rozalla
 Coming Home (Falling in Reverse) (2017), het vierde muziekalbum van Falling in Reverse
Liedjes
 Coming Home (Marshall Hain) (1978), een single van Marshall Hain
 Coming Home (Boyzone) (1996), een single van de jongensgroep Boyzone
 Coming Home (Roméo) (1998), een single van de formatie Roméo
 Coming Home (JJ72) (2005), een single van JJ72
 Coming Home (Diddy-Dirty Money) (2010), een single van Diddy-Dirty Money en Skylar Grey
 Coming Home (Firelight) (2014), een single van Firelight, deelnemer voor Malta tijdens het Eurovisiesongfestival
 Coming Home (Sigma & Rita Ora) uit 2016

Zie ook 
 Going home (doorverwijspagina)